Brian O'Neill Afanador Pérez (* 6. März 1997 in Utuado) ist ein puerto-ricanischer Tischtennisspieler.

Karriere 
Am 2. April 2016 schrieb Afanador Geschichte, da er der erste puerto-ricanischer Spieler überhaupt war, der sich für die Olympischen Spiele qualifizierte, wo er zusammen mit seiner Cousine Adriana Díaz auftrat. Er ist Rechtshänder, Angriffsspieler und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. Er steht derzeit bei Butterfly unter Vertrag.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro besiegte er in der Vorrunde Suraju Saka (Kongo), in der 1. Hauptrunde verlor er gegen den Ägypter Omar Assar und schied damit aus.

In der Saison 2017/18 spielte Brian Afanador mit dem deutschen Verein TTC indeland Jülich in der 2. Bundesliga, danach wechselte er nach Frankreich.

Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2020 war er gemeinsam mit seiner Tischtenniskollegin Adriana Díaz der Fahnenträger seiner Nation.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Brian Afanador auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (abgerufen am 29. Juli 2020)
 Spielerprofil auf olympic.org (englisch)
 Brian Afanador in der Datenbank von sports-reference (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Puerto Rico)
Olympiateilnehmer (Puerto Rico)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Puerto Rico)
Puerto-Ricaner
Geboren 1997
Mann